

Toponymie

  Pełki est un village de la gmina de Bieżuń dans le powiat de Żuromin de la voïvodie de Mazovie.
  Pełki est un village de la gmina de Dziemiany dans le powiat de Kościerzyna de la voïvodie de Poméranie.